Национално обединение на десницата е политическа коалиция, обединяваща четири политически партии за парламентарните избори през юли 2021 г. в България. Това са: Консервативно обединение на десницата (КОД), Българският земеделски народен съюз (БЗНС), Български демократически форум (БДФ) и Средна европейска класа (СЕК).

Парламентарни избори

юли 2021 г. 

На 6 юни 2021 г., след като ЦИК заличава Средна европейска класа за участие в изборите, политическата партия решава да стане част от коалицията.

На парламентарните избори през юли 2021 г. коалицията е избрана да участва с бюлетина № 19, след жребий изтеглен в ЦИК на 9 юни 2021 г.

На 11 юни 2021 г. всички участници в листите на Коалиция Национално обединение на десницата са попълват декларации, че не са били служители и сътрудници на ДС, като и, че не са били „част от номенклатурата на БКП, и подобни организации от тоталитарното управление на България до 1989 г.“

При 42,19 % избирателна активност и 100 % обработени протоколи, коалицията получава 0,29 % подкрепа (или 7 872 гласа).

Резултати 
Резултати от парламентарните избори през юли 2021 г. (по избирателни райони):

Вижте още 
 Списък на политическите коалиции в България

Източници 

Политически коалиции в България
Основани в България през 2021 година